Митякинское сельское поселение — муниципальное образование в Тарасовском районе Ростовской области. Административный центр поселения — станица Митякинская.

Административное устройство 
В состав Митякинского сельского поселения входят:
 станица Митякинская;
 хутор Дубы;
 хутор Патроновка;
 хутор Садки.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Литература 
 Ревин И. А. Из истории поселений Тарасовского района: Митякинское сельское поселение // Донской временник: краеведческий альманах / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2015.

Ссылки 
 Сайт поселения

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Тарасовского района
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации